Een verkeersweg:
N197 (België)
N197 (Frankrijk)
N197 (Nederland), zie Provinciale weg 197